Himalayaseglare (Apus leuconyx) är en asiatisk fågel i familjen seglare med omdiskuterad artstatus. Den förekommer som namnet avslöjar i Himalaya, men även i Pakistan, Nepal, Bhutan och nordöstra Indien. Tidigare behandlades den som underart till orientseglaren (Apus pacificus), men urskiljs allt oftare som egen art.

Utseende 
Himalayaseglare är en stor och gänglig seglare, med långa spetsiga vingar samt lång, kluven stjärt. Fjäderdräkten är mörk med vit undergump och strupfläck. Jämfört med dess nära släktingar i orientseglarkomplexet (se nedan) är den liten, med kortast stjärt. Den är mest lik tibetseglaren med smal övergumpsfläck samt brunt på hjässa och nacke som kontrasterar mot den svarta, glansiga manteln. Som tibetseglaren saknar den även orientseglarens bleka fjäderspetsar på undersidan. Strupfläcken är dock tydligt annorlunda: bred och smutsvit med tunna mörka streck och diffus gräns mot övre delen av bröstet. Bröstet är vidare brunt, ljusare än hos släktingarna, mot nedre delen av bröstet och resten av undersidan mörkare.

Utbredning och systematik 
Fågeln häckar i Pakistan, Nepal, Bhutan och nordöstra Indien. Den är en stannfågel eller delvis flyttfågel som vintertid rör sig till lägre områden i Nepal och Indien. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas upp i några underarter.

Artstatus 
Tidigare betraktades himalayseglaren som del av orientseglaren (Apus pacificus), men den senare delas numera ofta upp i fyra arter: himalayaseglare, tibetseglare (A. salimalii), karstseglare (A. cooki) och orientseglare i begränsad mening. Fortfarande behandlar dock flera auktoriteter komplexet som en och samma art, däribland BirdLife International.

Ekologi 
Himalayaseglaren häckar i bergstrakter på mellan 1 300 och 3 800 meters höjd. Den häckar mellan mars och maj i Nepal, olikt andra arter i komplexet, gärna i återanvända bon, exempelvis gamla svalbon, möjligen på grund av dess mindre storlek.

Status och hot 
IUCN erkänner den inte som art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Seglare (familj)
Fåglar i palearktiska regionen
Fåglar i orientaliska regionen